Сиро́тин (Сиро́тина) — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Сиротин, Александр Калистратович (1899-?) — советский борец классического стиля.
 Сиротин, Алексей Иванович (1919—1945) — Герой Советского Союза.
 Сиротин, Артемий Афанасьевич (1913—1989) — советский учёный-энергетик.

Б 
 Сиротин, Борис Зиновьевич (1934—2020) — русский поэт.

В 
 Сиротин, Василий Иванович (1830—не ранее 1885) — русский поэт.
 Сиротин, Виктор Николаевич (1922—1991) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Сиротин, Владимир (род. 1977) — украинский борец вольного стиля.
 Сиротин, Вячеслав Фёдорович (1913—1948) — военный лётчик, Герой Советского Союза.

М, Н, П, С 
 Сиротин, Михаил Анатольевич (1973—2013) — киргизский футболист.
 Сиротин, Николай Яковлевич (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Сиротин, Павел Анатольевич (род. 1967) — советский, киргизский и украинский футболист, тренер.
 Сиротин, Сергей Александрович (род. 1973) — российский композитор и исполнитель.

См. также 
 Сироткин